Арсенид пентапалладия — бинарное неорганическое соединение
палладия и мышьяка
с формулой PdAs,
кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Арсенид пентапалладия образует кристаллы 
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2,
параметры ячейки a = 0,5514 нм, b = 0,7725 нм, c = 0,8427 нм, β = 99,0°, Z = 4
.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

палладия